La cinquième circonscription de l'Hérault est l'une des 9 circonscriptions législatives françaises que compte le département de l'Hérault (34) situé en région Occitanie. 

Depuis le , le député de la circonscription est Stéphanie Galzy (Rassemblement national).

Description géographique et démographique

De 1958 à 1986 
Le département avait cinq circonscriptions.

La cinquième circonscription de l'Hérault était composée de :
 canton de Béziers-2
 canton de Capestang
 canton d'Olonzac
 canton de Saint-Chinian
 canton de Saint-Pons
 canton de La Salvetat-sur-Agout

Source : Journal Officiel du 13-14 Octobre 1958.

Depuis 1988 
La cinquième circonscription de l'Hérault a été créée par le découpage électoral de la loi  du , et regroupait les cantons suivants : Bédarieux, Capestang, Florensac, Murviel-lès-Béziers, Montagnac, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Servian, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières, La Salvetat-sur-Agout.

Depuis l'ordonnance  du , ratifiée par le Parlement français le , elle regroupe les cantons de Bédarieux, Capestang, Clermont-l'Hérault, Lunas, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières et La Salvetat-sur-Agout.

En 2022, la circonscription compte  et .

Historique des députations

Historique des élections

Élections de 1958 

Le suppléant de Raoul Bayou était Jules Faigt, employé, conseiller municipal de Béziers.

Élections de 1962 

Le suppléant de Raoul Bayou était Jules Faigt.

Élections de 1967 

Le suppléant de Raoul Bayou était Jules Faigt.

Élections de 1968 

Le suppléant de Raoul Bayou était Jules Faigt.

Élections de 1973 

Le suppléant de Raoul Bayou était Jules Faigt.

Élections de 1978 

Le suppléant de Raoul Bayou était Jules Faigt.

Élections de 1981 

Le suppléant de Raoul Bayou était Jean-Pierre Austruy, professeur, conseiller municipal de Béziers.

Élections de 1988 

Le suppléant de Bernard Nayral était Jean Arcas, professeur, conseiller général, maire d'Olargues.

Élections de 1993 

Le suppléant de Marcel Roques était Richard Nouguier, viticulteur, maire de Montblanc.

Élections de 1997

Élections de 2002

Élections de 2007

Élections de 2012 

Les élections législatives françaises de 2012 ont eu lieu les dimanches 10 et 17 juin 2012.

Élections de 2017 
Les élections législatives françaises de 2017 ont eu lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017.

Élections de 2022

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste des députés de l'Hérault
 Arrondissements de l'Hérault
 Cantons de l'Hérault
 Liste des circonscriptions électorales de France (par ordre croissant d'habitants)
 Découpage électoral
 Élections législatives en France

Liens externes

Département de l'Hérault 

 La fiche de l'INSEE de cette circonscription :

Circonscriptions en France 

 

 

 Description et Atlas des circonscriptions électorales de France sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique, consulté le 13 juin 2007.

5